Homestead, localidade na Flórida
 Homestead-Miami Speedway, circuito automobilístico
 Homestead (Pensilvânia)
 Homestead-Miami Indy 300, o "Grande Prémio de Miami"
 Homestead (Missouri)
 Homestead Records
 Homestead (unidade)
 West Homestead, localidade na Pensilvânia
 Homestead Base, localidade da Flórida
 Homestead Meadows South, localidade do Texas
 Homestead Meadows North, localidade do Texas
 Homestead Act, a "Lei da Propriedade Rural" nos EUA
 Greve de Homestead
 Homestead High School

Desambiguações de topônimos